Алекс Фрейзър може да се отнася за:

 Алекс Фрейзър (учен), австралийски учен
 Алекс Фрейзър (политик), канадски политик
 Алекс Фрейзър (изследователска гора)
 Алекс Фрейзър (мост)

Вижте също 
 Александър Фрейзър